Velika nagrada Randa 1961 je bila triindvajseta neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 9. decembra 1961 na dirkališču Kyalami v Johannesburgu.

Dirka

Bonnier je bil ob štartu dirke še v krogu za ogrevanje, zato je začel dirko s pol kroga zaostanka.

Viri
www.silhouet.com 

1961
Formula 1 sezona 1961